Bresle (Somme), een gemeente in het Franse departement Somme
Bresle (rivier), een rivier in Frankrijk